Сикома има више значења:

 Сикома (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сикома, Бачоко (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику